Marc Rieper-Jensen (Rødovre, 5 de junho de 1968) é um ex-futebolista profissional dinamarquês, que atuava como zagueiro.

Carreira 
Marc Rieper se profissionalizou no AGF.

Carreira 
Marc Rieper integrou a Seleção Dinamarquesa de Futebol na Copa Rei Fahd de 1995.

Títulos 
 Dinamarca
Copa Rei Fahd de 1995

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Dinamarca
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Eurocopa de 1996
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol
Futebolistas da Copa Rei Fahd de 1995